Twisted (canção) - de Keith Sweat
Twisted (série de televisão) - transmitida pela ABC Family em 2013
WarioWare: Twisted! - um jogo eletrônico

Desambiguação